

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Prv“ beginnt.

Prv 



Prva 
 Prvački, Ana (* 1976), serbische Performance- und Installationskünstlerin

Prvo 
 Prvosavljević, Zaharije, Groß-Župan
 Prvoslav, Sohn des serbischen Fürsten Mutimir

Prvu 
 Prvulović, Jelena (* 1994), österreichische Fußballspielerin